Madörin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Madörin (* 1905), Schweizer Bobfahrer
 Fränzi Madörin (* 1963), Schweizer Musikerin
 Mascha Madörin (* 1946), Schweizer Ökonomin